Kósa Csaba (1936) tájfutó, edző, sportvezető, matematikus, pszichológus
 Kósa Csaba (1943–2016) újságíró, főszerkesztő, író